Georges Rey peut désigner :
 Georges Rey (1897-1977), un administrateur colonial qui fut en poste en Côte d'Ivoire ;
 Georges Rey (1942-) un cinéaste expérimental, photographe et commissaire d'exposition français.